Erstatning har flere betydninger:
 Erstatning: økonomisk kompensation (juridisk)
 Erstatning (substitut): anvendelse af andet produkt (substitution), fx kaffeerstatning i stedet for kaffe eller sojamælk for mælk